Vincenzo Giustiniani ist der Name folgender Personen:

* Vincenzo Giustiniani der Jüngere (Marchese Giustiniani; 1564–1637), italienischer Bankier und Kunstsammler
 Vincenzo Giustiniani (Kardinal) (1516–1582), italienischer Kardinal